White Horse Tavern steht für:

 White Horse Tavern (Manhattan), Künstlerlokal in Manhattan, New York City

im NRHP gelistete Objekte:
 White Horse Tavern (Berks County, Pennsylvania), ID-Nr. 75001618
 White Horse Tavern (Coatesville, Pennsylvania), ID-Nr. 85002397
 White Horse Tavern (Malvern, Pennsylvania), ID-Nr. 78002373
 White Horse Tavern (Rhode Island), ID-Nr. 72000032